Гумовський Олексій Васильович — український ентомолог, фахівець з їздців, доктор біологічних наук.
 Домінік Гумовський — коронний гетьман.